Charles Pond ist der Name folgender Personen:

* Charles Fremont Pond (1856–1929), US-amerikanischer Marineoffizier
 Charles H. Pond (1781–1861), US-amerikanischer Politiker (Connecticut)